Яна Максимова (род. 9 января 1989, Вильнюс, ЛитССР, СССР) — белорусская легкоатлетка, выступающая в многоборье. Серебряная призёрка Чемпионата мира среди юниоров 2008 года в семиборье. Мастер спорта Беларуси международного класса.

Биография 
Закончила Витебский государственный технологический университет.

Заняла последнее место на олимпийских играх 2008 года. В 2012 году заняла 8-е место в пятиборье на чемпионате мира в помещении в Стамбуле, набрав 4601	очко.

На Олимпиаде 2012 года заняла 17-е место в семиборье. Заняла 16-е место на чемпионате Европы 2014 года — 5983 очка. 21 сентября 2014 года заняла 3-е место на международных соревнованиях Décastar, набрав 6189 очков.

Личный рекорд в семиборье — 6198 очков, в пятиборье 4686 очков.

3 августа 2021 года, на фоне скандала с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, Яна Максимова отказалась возвращаться в Белоруссию из Германии. «Долго думая и размышляя мы приняли решения не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению сейчас там можно потерять не только свободу но и лишиться жизни» — заявила спортсменка.

Семья 
Муж — Андрей Кравченко (род. 1986), легкоатлет, серебряный призёр Олимпиады 2008 года в десятиборье, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь. Пара воспитывает дочь Эмилию.

Примечания

Ссылки 
 

Спортсмены Витебска
Выпускники Витебского технологического университета
Многоборцы Белоруссии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Политические эмигранты